

Patronyme 
Derksen est un patronyme néerlandais et belge flamand.

 Dirk Jan Derksen (1972 -    ), footballeur néerlandais.
 Duane Derksen (1968 -    ), gardien de but de hockey sur glace canadien.
 Geert-Jan Derksen (1975 -    ), rameur néerlandais.
 Jan Derksen (1919 - 2011), coureur cycliste sur piste néerlandais, champion du monde de vitesse en 1946 et 1957.
 Jan Derksen (1932 -2004), chanteur néerlandais.
 Johan Derksen (1949 -    ), footballeur et journaliste sportif néerlandais.
 John Derksen (1898 - 1973), écrivain allemand et prêtre catholique.
 Piet Derksen (1913 - 1996), chef d’entreprise néerlandais, fondateur de la société néerlandaise de parcs de vacances Center Parcs.
 Rick Derksen, linguiste néerlandais.
 Rob Derksen (1960 – 2004), joueur professionnel de baseball américain.
 Robert-Jan Derksen (1974 -    ), golfeur néerlandais.
 Steven Derksen (1915 - 1988), sociologue et économiste néerlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais
Patronyme flamand